В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (фінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)

 Бонні Гадушек (3-тє коло)
 Венді Тернбулл (3-тє коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (1-ше коло)
 Стефані Реге (1-ше коло)
 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington